Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1948 celebrats a la ciutat de Sankt Moritz (Suïssa) es disputà una prova d'eslàlom d'esquí alpí en categoria masculina que formà part del programa d'esquí alpí als Jocs.

La competició es realitzà el dia 5 de febrer de 1948 a les instal·lacions d'equí alpí de Sankt Moritz.

Comitès participants 
Participaren un total de 76 esquiadors de 22 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats 
Silvio Alverà realitzà el millor temps en la primera mànega però finalment es quedà sense medalla. Edy Reinalter, que fou tercer al final la primera, aconseguí realitzar el millor temps en la segona i en el total de temps finalitzà primera.

 *:5 segons de penalització.
 **:10 segons de penalització.

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Eslàlom esquí alpí 1948 

Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1948